Tailing (englisch, Wortbildung zu tail „Schwanz“) steht für:

 Tailing (Chromatographie) in der analytischen Chemie
 Polyadenylierung in der Biochemie

Tailings (englisch, Plural) steht für:
 Tailings, schlammige feinkörnige Rückstände bei der Erzgewinnung

Tailing (chin. 泰陵 Pinyin: Tailing „Grabstätte“) steht für:
 das Grab des Tang-Kaisers Xuanzong (Li Longji) in Pucheng, Shaanxi (Tailing-Mausoleum aus der Tang-Dynastie), siehe Kaiser-Gräber der Tang-Dynastie
 das Grab des Sui-Kaisers Wen (Yang Jian) in Xianyang, Shaanxi (Tailing-Mausoleum aus der Sui-Dynastie), siehe Denkmäler der Volksrepublik China (Shaanxi)